ФК ГАК (), је основан 18. августа 1902. године као атлетско-спортски клуб Грацер (чешће се користи скрећеница GAK), и то је аустријски фудбалски клуб, из Граца у Штајерској области. Фудбалска секција је један од најтрадиционалнијих клубова у Аустрији, која је врхунац успеха доживела од 1995 до 2005. Постоји и кошаркашка, ронилачка и тениска секција.

Историја 

Клуб је настао у оквирима локалних академика уз помоћ студента медицине Џорџа Аугуста Вагнера, који касније постаје професор на Карловом универзитету и доктор у Берлину. Упознат са фудбалом, који је посматрао у свом родном граду, он је организовао прву јавну фудбалску утакмицу у Аустрији, 18. марта 1894. године у градском парку Граца. Атлетско-спортски клуб Грацер – направљен по узору на Бечки АК – је основан 8 година касније на 72. рођендан цара Фрање Јосифа.

Банкрот 

Током сезоне 2006/07. ГАК је прогласио банрот. Клуб је кажњен са одузимањем 28 поена. У сезони 2007/08. клубу је забрањено такмичење у свим професионални лигама, тако да је клуб пребачен у Регионалну лигу. После другог банкрота, клуб је успео да се избори са дуговима уз помоћ њених навијача септембра 2008, омогућујући опстанак клуба.

Успеси 

 Бундеслига (1): 2004 (вицешампион 2003, 2005)
 Куп Аустрије (4): 1981, 2000, 2002, 2004 (финалисти 1962, 1968)
 Суперкуп Аустрије (2): 2000, 2002 (финалиста 2004)

Менаџери од 1990 
  Хаинц Биндер (8. 1. 1990. – 11.9.1990.)
  Саво Екмечич (11. 9. 1990. – 16.4.1992.)
  Милан Миклавић (16. 4. 1992. – 24.10.1993.)
  Ханс Улрих Томал (26. 10. 1993. – лето 1996.)
  Љупко Петровић (лето 1996. – 11.9.1996.)
  Ханс Петер Шалер (11. 9. 1996. – 20.9.1996.)
  Аугуст Штарек (20. 9. 1996. – лето 1997.)
  Клос Аугенталер (лето 1997. – 2.3.2000.)
  Раинер Хоргл (2. 3. 2000. – април 2000.)
  Ворнер Грегориш (април 2000. – 21.9.2001.)
  Кристијан Кеглевитс (21. 9. 2001. – 29.9.2001.)
  Тис Либрец (29. 9. 2001. – 12.8.2002.)
  Кристијан Кеглевитс (12. 8. 2002. – 7.10.2002.)
  Валтер Шанер (7. 10. 2002. – 9.1.2006.)
  Ларс Сундегард (9. 1. 2006. – 20.5.2007.)
  Дитер Пегман (1. 6. 2007. – 31.12.2007.)
  Стојадин Рајковић (јануар 2008. – авг.2008.)
  Грегор Потшер (авг.2008. – јан. 2010.)
  Хаинц Карнер (јан. 2010. - нов. 2010.)
  Петер Стугер (нов. 2010. - јун 2011.)
  Алеш Чех (јун 2011. - )

Тренутна екипа

ФК ГАК у европским такмичењима 
 30. јун 2011.

 Укупан УЕФА коефицијент 49,0

Статистика дербија са Штурмом (2007. )

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт

ГАК
Спорт у Грацу